Монастырец — название населённых пунктов:

Украина 
 Монастырец — село в Хустском районе Закарпатской области.
 Монастырец — село во Львовском районе Львовской области.
 Монастырец — село в Журавновской общине Стрыйского района Львовской области.
 Монастырец — село в Грабовецко-Дулибской общине Стрыйского района Львовской области.
 Монастырец — село в Самборском районе Львовской области.